Krönke ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Krönke (* 1983), deutscher Rechtswissenschaftler
 Claus Kröncke (1771–1843), deutscher Landschaftsarchitekt (oft fälschlich Krönke geschrieben)
 Martin Krönke (* 1953), Mikrobiologe und Hochschullehrer 
 Ramona Krönke (* 1969), deutsche Schauspielerin

Krönke ist der ehemalige deutsche Name des folgenden Orts in Polen:
Krönke, heute Krymki in der Gmina Kolbudy, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Kolbudy#Weitere Ortschaften

Siehe auch:
 Kroenke
 Kronke
 Kröncke